Fernando Lopes Adão Correia (n. 1935) — jornalista desportivo português
Fernando António Pinheiro Correia (n. 1942) — jornalista e investigador português

Desambiguações de antropônimos